90210 steht für:

 Beverly Hills, 90210, eine US-amerikanische Fernsehserie (1990–2000)
 90210 (Fernsehserie), ein Spin-off der Fernsehserie Beverly Hills, 90210 (2008–2013)
 F.L.E.R. 90210, ein Mixtape des Berliner Rappers Fler
 Transylvania 90210: Songs of Death, Dying, and the Dead, ein Album des Musikers Wednesday 13